Michael Barry peut désigner :
 Michael Barry (1946-), réalisateur ;
 Michael Barry (1948-), écrivain américain, spécialiste de l'Afghanistan ;
 Michael Barry (1975-), cycliste canadien ;
 Michael Barry (1910-1988), producteur britannique ;
 Michael Bukht, dit Michael Barry (1941-2011), chef et personnalité de la télévision britannique  ;
 Michael Barry, acteur américain (Dawn of the dead...).